

Toponymes

États-Unis 
 Pittsford (New York), ville de l'état de New York ;
 Pittsford, village dans l’État de New York ;
 Pittsford (village) ;
 Pittsford Township (Michigan) ;
  ;
 Pittsford (Vermont)
 Pittsford Township (comté de Butler, Iowa)